Malburgen-Oost is een wijk in Arnhem die uiteenvalt in:
 Malburgen-Oost (Noord)
 Malburgen-Oost (Zuid)